Château de Chambly peut faire référence :
 Château de Chambly, château situé sur la commune de Bosmont-Sur-Serre, dans le département de l'Aisne
 Château de Chambly, château situé sur la commune de Chambly, dans le département de l'Oise

Chambly